FED eller Fed kan syfta på:

 Fed – USA:s centralbank, se Federal Reserve
 FED – n teknik utvecklad av Sony med avsikten att användas i bildskärmar, se Field Emission Display
 Fed Cup – en lagtävling i tennis för damer, instiftad 1963